Swept Away может означать: 

 Музыке
 Swept Away — альбом Стива Хантера 1977 года.
 Swept Away — альбом Дайаны Росс 1984 года.
 «Swept Away» — одноимённая песня с альбома.
 Swept Away — альбом Марка Джонсона 2012 года.
 «Swept Away» — песня Yanni с альбома Chameleon Days 1988 года.
 «Swept Away» — песня Нелли Маккай с альбома Pretty Little Head 2005 года.
 «Swept Away» — песня The xx из альбома Coexist 2012 года.

 В кинематографе 
 «Унесённые» () — мелодрама Гая Ричи 2002 года.